François Christophe Kellermann (1735-1820) – francuski generał, ojciec François Étienne'a
 François Étienne Kellermann (1770-1835) – francuski generał, syn François Christophe'a